Set, Seth eller SET kan syfta på:

 Set (namn) – ett mansnamn även Seth och personer med namnet
 Set (Bibeln) – en person i Första Mosebok
 Set (gud) – en ond gud i egyptisk mytologi
 Seth (japansk sångare) – i bandet Moi dix Mois
 Seth (polsk musiker) – artistnamn för den polska gitarristen Patryk Dominik Sztyber
 Seth (serieskapare) –  pseudonym den kanadensiska serieskaparen Gregory Gallant
 Set (sport) – en del av en match i sport
 Set (tennis) – en del av en match i tennis
 Set (träning) – en term som ofta används inom bodybuilding- och styrketräning
 SET – ett ämne i främst grundskolan, se Social emotionell träning
 Seth, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskland